Vietzig ist der deutsche Name zweier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Wicko (Powiat Lęborski) (Vietzig, Kreis Lauenburg/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Wicko (Międzyzdroje) (Vietzig, Kreis Usedom-Wollin/Pommern)